Männerwirtschaft steht für:

 Männerwirtschaft (Film), DDR-Komödie von 1975, Schwank
 Männerwirtschaft (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie